gromada Miechów (powiat kępiński)
 gromada Miechów (powiat miechowski)
 gromada Miechów (powiat sulęciński)

także:

 gromada Miechów-Charsznica (powiat miechowski)